The Mummy (franchise), een franchise gebaseerd op alle films over The Mummy
The Mummy (toneelstuk), een toneelstuk uit 1833 van William Bernard
The Mummy (1932), een film uit 1932 met Boris Karloff
The Mummy (1959), een film uit 1959 met Christopher Lee
Een trilogie met Brendan Fraser
The Mummy (1999)
The Mummy Returns
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
The Mummy (2017), een film uit 2017 met Tom Cruise
The Mummy (roman), een roman van Anne Rice
The Mummy (lied), een lied van JJ Lin
The Mummy (computerspel)